Alphonse de Toulouse peut désigner plusieurs personnalités historiques, notamment :

 Alphonse Jourdain (1103-1148), comte de Toulouse de 1109 à sa mort ;
 Alphonse de Toulouse, fils cadet d'Alphonse Jourdain et frère de Raymond V de Toulouse ;
 Alphonse de Poitiers (1220-1271), frère du roi Saint Louis, comte de Toulouse de 1249 à 1271.